Burgos-BH er et professionelt kontinentalhold. Holdet har sin hovedbase i Spanien. Holdet blev stiftet i 2006.

Sæsoner

2022

2021

2020

2019

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Spanien
Etableret i 2006